Die Prva Liga 2015/16 war die zehnte Spielzeit der zweithöchsten Spielklasse im serbischen Männerfußball. Sie begann am 15. August 2015 und endete am 29. Mai 2016.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden besten Vereine stiegen in die SuperLiga auf. Die letzten vier Teams stiegen die drittklassige Srpska Liga ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Homepage der Prva Liga (serbisch)
 Ergebnisse und Tabelle soccerway.com
 Prva Liga 2015/16 auf rsssf.com (englisch)
 Prva Liga Srbije srbijasport.net

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015/16